

Codici 
 ime – codice ISO 639-3 della lingua imerague

Informatica 
 IME –  Input Method Editor: un software o componente del sistema operativo che consente di ricevere come input qualsiasi dato, digitazione di tasti su una tastiera reale o virtuale, movimenti del mouse o touch-gestures, al fine di consentire l'inserimento di caratteri e simboli non disponibili nel dispositivo di input attualmente utilizzato dall'utente (ad esempio per l'inserimento di caratteri della lingua giapponese, cinese, coreana, indiana, etc...)
 IME – Industria Macchine Elettroniche fondata da Massimo Rinaldi